Гербы муниципальных образований с наименованием Зеленодольск:

 Герб Зеленодольска (Татарстан) — герб города Зеленодольска в Татарстане.
 Герб села Зеленодольск (Оренбургская область) — герб села Зеленодольск в Кваркенском районе Оренбургской области.
 Герб Зеленодольска (Днепропетровская область) — герб города Зеленодольска в Днепропетровской области Украины.

См. также 
 Герб Зеленодольского района Татарстана — герб Зеленодольского района Республики Татарстан